Firefly (lucciola in inglese) può significare:

Aeronautica 
 Fairey Firefly II – aereo da caccia prodotto dalla Fairey Aviation Company Limited negli anni trenta.
 Fairey Firefly – cacciabombardiere imbarcato prodotto dalla Fairey Aviation Company Limited negli anni quaranta.

Aziende 
 Firefly – compagnia aerea a basso costo sussidiaria della Malaysia Airlines
 Firefly Studios – casa sviluppatrice di videogiochi

Musica 
 Firefly – album degli Uriah Heep del 1977
 Firefly – album dei TNT del 1997
 Firefly – disc-jockey statunitense
 Firefly – gruppo musicale disco italiano

Personaggi 
 Firefly – personaggio dei fumetti Archie Comics
 Firefly – personaggio dei fumetti DC Comics, nemico di Batman
 Firefly – personaggio dei G.I. Joe

Altro 
 Firefly – software utilizzato in chimica computazionale
 La lucciola (The Firefly) – film del 1937 diretto da Robert Z. Leonard
 Sherman Firefly – M4 Sherman britannico modificato con cannone Ordnance QF 17 lb
The Firefly – romanzo di P. T. Deutermann del 2003
 Firefly – tipo di deriva
 Firefly – serie televisiva statunitense
 Firefly – videogioco del 1988
 FireFly – motore prodotto da Fiat Chrysler Automobiles dal 2016